Алгети — топоним в Грузии:

 Алгети — река, приток Куры.
 Алгети — село в Марнеульском муниципалитете края Квемо-Картли.
 Алгети — село в Тетрицкаройском муниципалитете края Квемо-Картли.
 Алгети (Национальный парк) — заповедник в Грузии.